A Dilophosauridae a korai húsevő dinoszauruszok egyik családja. Jól ismertek megkülönböztető fejdíszeikről, melyek talán a párválasztás során történő pózolásra, illetve a vetélytársak elriasztására szolgálhattak. A családot Alan Charig és Andrew Milner hozta létre 1990-ben a típusnem, a Dilophosaurus számára. Azóta olyan további nemeket soroltak be a családba, mint a Zupaysaurus és a Dracovenator, a csoport azonban sosem kapott filogenetikus definíciót és jelenleg nem alkot kládot. Egyes tanulmányok azt állítják, hogy közepes méretű fejdíszes theropodák csoportja volt, ami a Dilophosaurus mellett tartalmazta a Dracovenatort, a Cryolophosaurust és a „Dilophosaurus” sinensist, azonban hivatalosan nem kapta meg a Dilophosauridae nevet. Bár a hagyomány szerint a Coelophysoidea öregcsaládon belül helyezik el, ezek az elemzések azt állítják, hogy a dilophosauridák közelebb állhattak a tetanuránokhoz, melyek közé a jóval fejlettebb carnosaurusok és coelurosaurusok is tartoztak.

Törzsfejlődés
Az alábbi kladogram a Dilophosaurus és a közeli rokonai közötti kapcsolatokat ábrázolja Smith, Makovicky, Pol, Hammer és Currie 2007-es elemzése alapján.

Jegyzetek

Fordítás

 
Hüllőcsaládok
Triász időszaki dinoszauruszok
Jura időszaki dinoszauruszok